Balin kan syfta på:
 Balin (dvärg) – en dvärg i Tolkiens Midgård
 Sir Balin – en av riddarna vid runda bordet i legenden om kung Artur

Personer
 Ina Balin (1937–1990), en amerikansk skådespelerska
 Marty Balin (1942–2018), en amerikansk sångare

Geografi

Antarktis 

 Balin (kulle), 
 Balin Point – en udde,

Polen 

 Balin (del av en befolkad plats), Lillpolens vojvodskap, Powiat chrzanowski, 
 Balin (ort), Łódź vojvodskap, Powiat poddębicki, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar